Configuration (informatique)
Configuration électronique
Configurations absolue et relative en chimie
Configuration du match dans les sports d'opposition en particulier
Gestion de configuration
En physique et en mathématiques, un espace de configuration recouvre l’ensemble des dispositions possibles d’un système physique réel ou l’ensemble des plongements d’une figure dans un espace donné.
En géométrie, une configuration est la donnée de plusieurs éléments géométriques ainsi que de relations associées (incidence, parallélisme, orthogonalité…)